Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1995 () проходил с 19 по 26 марта 1995 в городе Перт (Шотландия) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (7-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

В женском турнире чемпионами стала (4-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейки 
За 4-е место:

За 8-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Спорт в Шотландии в 1995 году
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Март 1995 года